Bismutoxid ist der Name mehrerer chemischer Verbindungen zwischen Bismut und Sauerstoff:

Bismut(III)-oxid, Bi2O3 
Bismut(V)-oxid, Bi2O5